Campo de' Fiori – piazza di Roma
 Campo de' fiori – film del 1943 diretto da Mario Bonnard
 Campo de' Fiori – programma radiofonico RAI di varietà negli anni '50, '60 e '70
 Campo dei Fiori – montagna in provincia di Varese
 Campo dei Fiori – quartiere costruito nel 1919 dallo IACP a Milano
 Campo de' Fiori – brano musicale di Antonello Venditti dell'album Quando verrà Natale
 Campo dei Fiori Jazz Band – brano musicale dei Timoria
 Parco Regionale Campo dei Fiori – parco regionale di Varese